La Ferrière-au-Doyen, commune française de l'Orne
 La Ferrière-au-Doyen, ancienne commune française du Calvados